Частина — окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.

Військова справа 
 Військова частина — основна військова одиниця постійної організації в збройних силах, що організаційно може входить до складу більшої військової частини або з'єднання. Існує в різних родах військ і усіх видах збройних сил, та зазвичай складається з штабу, бойових, спеціальних і тилових підрозділів.
 Частини особливого призначення (ЧОП) — воєнізовані більшовицькі загони, створені в 1919 році при заводських партосередках, райкомах, губкомах партії.
 Санітарна частина — окрема військова одиниця.

Транспорт і рух 
 Проїзна частина — смуга вулиці, шосейної дороги, якою рухається транспорт.
 Запасні частини& — складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу.
 Ходова частина — система вузлів з колесами, гусеницями і т. ін. у машині, за допомогою якої вона може пересуватися.

Кінематограф 
 Частини тіла (фільм, 1997) — американський автобіографічний фільм 1997 року.
 Частини тіла (телесеріал) — американський телевізійний серіал, створений Раяном Мерфі (2003 — 2010).

Різне 
 Складова частина — необхідний органічний компонент, що входить до складу якої-небудь єдності, системи, цілого.
 Частини мови — категорія слів мови, що визначається морфологічними та синтаксичними ознаками.
 Частина світу — це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами.

Див. також 
 Підрозділ
 Поле
 Капітал (значення)
 Загін
 Дивізія (значення)

Примітки